Soudal Quick-Step (UCI-kode SOQ) er et belgisk cykelhold. Det blev grundlagt i 1993, og ledes af teammanager Patrick Lefevere. Holdets sportsdirektører er Davide Bramati, Brian Holm, Klaas Lodewyck, Wilfried Peeters, Tom Steels, Geert Van Bondt og Rik Van Slycke.

Grand Tour etapesejre siden 2010

Sæsoner

2023

Sejre

2022

Sejre

2021

Sejre

Se også

Referencer

Eksterne henvisninger 

Cykelhold fra Belgien
Etableret i 1993